Le terme extervalle peut faire référence à :
 une combinaison au Volley-ball, variante de la "croix", quand le central monte en passe tendue.
 une notion en mathématiques dans la théorie des relations.
 une notion en arithmétique d'intervalles, dotant d'un inverse les intervalles contenant 0.

Notes et références